Hermann Löns ist der Name von

 Hermann Löns (1866–1914), deutscher Journalist und Schriftsteller, Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie Naturforscher und -schützer

Hermann Löns bezeichnet

 Hermann-Löns-Blätter, seit 1968 vom Löns-Verband vierteljährlich herausgegebene Zeitschrift
 Verband der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und Österreich, kurz Löns-Verband genannt, binational agierender Verband der Kreis um Hermann Löns

 Hermann-Löns-Kaserne in Bergisch Gladbach
 Hermann-Löns-Stadion in Paderborn